Heidemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Helge Heidemeyer (* 1963), deutscher Historiker
 Wilhelm Heidemeyer (1898–1984), deutscher Pädagoge